Jan Sawicki (1859–1940) – polski prawnik, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego
 Jan Sawicki (1872–1940) – generał
 Jan Sawicki (1891–1972) – działacz Masurenbundu
 Jan Sawicki (1896–1945) – działacz socjalistyczny, murarz, organizator i uczestnik strajków, członek PPS
 Jan Sawicki (1909–1997) – polski taternik
 Jan Sawicki (1931–2017) – polski technik mechanik i działacz socjalistyczny, poseł na Sejm PRL
 Jan Sawicki (1939–2021) – polski historyk dziejów najnowszych
 Jan Sawicki (ur. 1987) – kazachski biathlonista